Polycanthagyna ornithocephala – gatunek ważki z rodziny żagnicowatych (Aeshnidae).

Przypisy

Bibliografia
 

Polycanthagyna
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1896 roku